Die Wandlung steht für:
 Die Wandlung (Monatszeitschrift), Monatszeitschrift
 Die Wandlung (Theaterstück), Theaterstück von Ernst Toller
	
Siehe auch:
 Wandlung